Botonera puede referirse a:
 El nombre común de la planta Asteriscus graveolens.
 El nombre común de la planta Dorstenia contrajerva
 El nombre común de la planta Parthenium hysterophorus.
 El nombre común de la planta Santolina chamaecyparissus.
 El nombre común de la planta '''''Santolina rosmarinifolia.